Attika eller attica har flere betydninger:

 Attika (halvø) – en halvø i Grækenland
 Attika (periferi) – eller region; en forvaltningsenhed i Grækenland
 Attika (bygningsdel) – en bygningsdel over en bygnings hovedgesims
 Attika (forlag) - dansk forlag
 Attica Correctional Facility – et fængsel i New York
 Attisk (dialekt) - attikernes dialekt af oldgræsk.

Steder i Canada:
 Attica, Saskatchewan

Steder i USA:
 Attica, Indiana
 Attica, Kansas
 Attica Township, Michigan
 Attica (Town, New York)
 Attica (Village, New York)
 Attica, Ohio